La Habitación Roja, grup de pop-rock indie del País Valencià
 Lethal hybrid rescue, gen present en la drosòfila, relacionat amb l'aïllament reproductiu
 LHR també és el codi IATA de l'Aeroport de Londres-Heathrow, al Regne Unit